St. Bernard (Ohio), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Saint-Bernard (Ain), municipi francès al departament de l'Ain
 Saint-Bernard (Alt Rin), municipi francès al departament de l'Alt Rin (regió d'Alsàcia)
 Saint-Bernard (Costa d'Or), municipi francès al departament de la Costa d'Or
 Saint-Bernard (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra 
 Bourg-Saint-Bernard, municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Menthon-Saint-Bernard, municipi francès al departament de l'Alta Savoia
 Montoulieu-Saint-Bernard, municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)